Сан-Крісто́баль ( — «Святий Христофор») — назва великої кількості топонімів у країнах Латинської Америки.

 Сан-Крістобаль — вулканічний острів у Тихому океані, який входить до складу Соломонових островів.
 Сан-Крістобаль — острів Галапагоського архіпелагу.
 Сан-Крістобаль — вулкан у Нікарагуа.
 Сан-Крістобаль — місто у Венесуелі.